Trans kan syfta på:

 Trans – ett dissociationstillstånd
 Trans- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Trans, Graubünden – en ort i Schweiz
 Trans (musikalbum) – ett musikalbum av Neil Young
 Cis-trans-isomeri – en typ av molekylstruktur, se isomer
 Transperson – ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor